Sezona Formule 1 1960 je bila enajsta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 7. februarja 1960 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 20. novembra 1960 z deseto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Avstralec Jack Brabham, moštvenega pa Cooper.

Dirkači in moštva

Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1960.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači 

 † Brez točk za dirkanje z enim ali več drugimi dirkači.

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1960
1960 v športu